Toponímia:
 Província de Linares, província a la regió del Maule (Xile)
 Linares (Xile), municipi de la província de Linares
 Linares (Allande), parròquia del conceyu asturià d'Allande
 Linares de la Sierra, poble de la província de Huelva a la comarca de Sierra de Huelva (Andalusia)
 Linares de Riofrío, municipi de la província de Salamanca de la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Linares (San Martín), parròquia del conceyu asturià de San Martín del Rey Aurelio
 Linares (Jaén), municipi de la província de Jaén (Andalusia)
 Linares de Mora, municipi de la província de Terol (Aragó)
 Palau de Linares, palau a la vila de Madrid
 Biografies:
 Abelardo Linares (Sevilla, 1952), poeta, bibliòfil i editor espanyol
 Arsenio Linares y Pombo (València, 1848 – Madrid, 1914), militar i funcionari del govern espanyol 
 Emilio Herrera Linares (Granada, 1879 - Ginebra, 1967), militar espanyol
 Fernando Tocornal Linares (Laredo, 1961), futbolista càntabre que ocupava la posició de migcampista
 Rebeca Linares o Verónica Linares (Sant Sebastià, 1983), actriu porno basca
 Soledad Linares Rodríguez (San Martín de Valdeiglesias, província de Madrid, 1950), política valenciana
 Joan Linares i Delhom (? - ciutat de Mèxic, 1947), home de negocis català i alcalde de Palafrugell de 1914 a 1916
 Jesús Linares Loaiza (Cadis, 1958), conegut com a Chico Linares, futbolista i entrenador andalús
 José Antonio González Linares (San Felices de Buelna, 1946), ciclista espanyol
 Organitzacions: Club Deportivo Linares, club de futbol andalús de la ciutat de Linares